Баби́нцева — женская форма русской фамилии .

 Носительницы фамилии 
 Бабинцева, Александра Ивановна (род. 1993) — российская дзюдоистка.
 Бабинцева, Наталия Валерьевна (род. 1974) — кинорежиссёр, сценарист.
 Бабинцева, Тамара Семёновна (род. 1934) — советский легкоатлет.

 См. также 
 Бабина